No Future steht für: 
 No Future, ein Slogan der Punk-Bewegung
 No Future (2015), historisches Filmdrama von Marco Reekers aus dem Jahr 2015
 No Future (Kurzfilm), Kurzfilm von Nick LaRovere aus dem Jahr 2016
 No Future (2020), Filmdrama von Andrew Irvine und Mark Smoot aus dem Jahr 2020